Шульже́нко — українське прізвище, утворене від слова шульга.

Відомі носії:
 Шульженко Анатолій Олексійович (1945—1997) — український радянський футболіст, правий захисник.
 Шульженко Борис Сергійович (1919—1970) — діяч КДБ в Україні. Депутат Верховної Ради УРСР 6-7-го скликань.
 Шульженко Василь Володимирович (* 1949) — російський художник.
 Шульженко Клавдія Іванівна (1906—1984) — українська радянська співачка, акторка театру та кіно, народна артистка СРСР.
 Шульженко Леонід Володимирович (1913—1987) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1949).
 Шульженко Микола Семенович(1913—1980) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Шульженко Тихін — український майстер кераміки.
 Шульженко Федір Пилипович (* 1949) — український професор, доктор політичних наук.

Див. також 
 Шульга (значення)

Українські прізвища
Прізвища на -енко